Maple Hill peut désigner : 

 Maple Hill, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Emmet en Iowa.
 Maple Hill, une ville du comté de Wabaunsee dans le Kansas.
 , une communauté en Ontario.
 ,  une communauté non constituée en municipalité de la ville de .